Phyllactis är ett släkte av koralldjur. Phyllactis ingår i familjen Actiniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Phyllactis